Серге́й Ива́нович Киселёв () — советский оператор и режиссёр документального кино, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Сталинской премии третьей степени (1951) и Государственной премии СССР (1978).

Биография 
Родился а в деревне Клинцы Московской губернии (ныне Пушкинский городской округ Московской области). В 1939 году окончил ВГИК. Работал ассистентом оператора на картинах «Александр Невский» (1938), «Миргород» (1941) на «Мосфильме» и «Лесные братья», «Железный ангел» (1942) на «Союздетфильме».

С августа 1942 по октябрь 1943 года был курсантом Орловского пехотного училища, по окончании служил минометчиком в 20-й армии. С марта 1944 года на 3-го Прибалтийском фронте старшим инструктором по кинопрокату, а с января 1945-го — ассистент оператора в киногруппе. С августа по декабрь 1945 года снимал в киногруппе Забайкальского фронта.

По окончании войны остался работать на ЦСДФ, сперва ассистентом оператора, а с декабря 1947 года — оператором.

С 1962 года снимал сюжеты для киножурнала «Фитиль».

Член Союза кинематографистов СССР — СК России с 1957 года.

Скончался 10 марта 1994 года в Москве.

Семья 
 Сын — Александр Сергеевич Киселёв (1938—1995), оператор, режиссёр.

Фильмография 
 Оператор

  — Разгром Японии (совм. с группой операторов)
  — Советская Латвия (совм. с группой операторов)
  — Физкультурный парад (совм. с группой операторов)
  — На ярмарке в Познани (совм. с группой операторов)
  — Мастера высоких урожаев
  — Северная Корея (совм. с Т. Бунимовичем, Б. Небылицким, П. Русановым, А. Кушешвили)
  — Владимир Ильич Ленин (совм. с группой операторов)
  — В честь семидесятилетия товарища И. В. Сталина. Спецвыпуск (совм. с Е. Ефимовым, Г. Цветковым, З. Фельдманом, П. Шлыковым)
  — Обновление земли (совм. с М. Глидером, С. Ураловым, З. Фельдманом, В. Штатландом)
  — Пушкинские дни (совм. с группой операторов)
  — Первенство мира по конькам (совм. с группой операторов)
  — Северная Осетия (совм. с Ю. Монгловским)
  — 1-е Мая 1951 года (совм. с группой операторов)
  — На воздушных путях
  — На первенство СССР по футболу (Спартак — ЦДСА) (совм. с группой операторов)
  — Спорт отважных (совм. с группой операторов)
  — Коми АССР (совм. с В. Ешуриным)
  — Международная выставка в Лейпциге (совм. с А. Крыловым, В. Придорогиным, И. Сокольниковым, А. Фроловым)
  — На высокогорном катке (совм. с В. Ешуриным, А. Зенякиным)
  — Встреча друзей (совм. с Н. Вихиревым, С. Семёновым, Е. Яцуном)
  — Финские футболисты в СССР (совм. с группой операторов)
  — Выставка «Демократическая Германия» в Москве (совм. с группой операторов)
  — Международная ярмарка в Дамаске (совм. с И. Горчилиным)
  — По Сирии (совм. с И. Горчилиным)
  — Ярмарка в Дагестане
  — Международные конно-спортивные соревнования (совм. с Д. Рымаревым, К. Ряшенцевым, В. Скоробогатовой)
  — Международные соревнования легкоатлетов (совм. с группой операторов)
  — Миссия доброй воли (совм. с группой операторов)
  — Спортсмены одного корабля (совм. с В. Комаровым)
  — Встречи с солнцем
  — Неделя итальянского кино с 15 по 22 октября (совм. с А. Греком, Б. Небылицким)
  — От Москвы до Диксона
  — Пребывание делегации Сейма Польской Народной Республики в Советском Союзе (совм. с А. Греком, Е. Яцуном, И. Филатовым)
  — Шахиншах Ирана в Советском Союзе (совм. с А. Левитаном, А. Хавчиным, В. Ходяковым, И. Грачёвым)
  — Встречи с солнцем (совм. с М. Глидером, М. Прудниковым, А. Истоминым)
  — Герои Бреста (совм. с П. Опрышко, В. Пужевичем, Г. Серовым, А. Щекутьевым)
  — История одного платка (совм. с Л. Зайцевым, А. Крыловым, В. Сурниным)
  — Мы подружились в Москве (совм. с группой операторов)
  — Посланцы братской Венгрии в СССР (совм. с В. Комаровым)
  — Пою моё отечество (совм. с группой операторов)
  — Пребывание парламентской делегации Цейлона в СССР (совм. с А. Греком, Г. Епифановым, А. Савиным)
  — Весна большой дружбы (совм. с группой операторов)
  — Зимний праздник (совм. с группой операторов)
  — Мы живём в Минске (совм. с М. Беровым, В. Киселёвым)
  — Америка приветствует Н. С. Хрущёва (совм. с В. Киселёвым, В. Трошкиным)
  — Визит Н. С. Хрущёва в США (совм. с В. Киселёвым, В. Трошкиным)
  — Выдающийся борец за мир (совм. с С. Коганом, Б. Макасеевым)
  — Московская крутосветка (совм. с группой операторов)
  — На крутом подъёме
  — На советской выставке в Нью-Йорке (совм. с Б. Макасеевым, В. Микошей, Л. Панкиным)
  — Наша дружба на века! (совм. с Е. Яцуном)
  — Пребывание Ф. Р. Козлова в США
  — Глава государства Камбоджа в СССР (совм. с А. Крыловым)
  — Силы мира победят (совм. с Ю. Монгловским)
  — Воспитание партией
  — Золотые медали пятиборцев (совм. с Б. Макасеевым, В. Микошей, К. Пискарёвым)
  — Наши современники (совм. с группой операторов)
  — Сергей Лемешев
  — Сибирские напевы (совм. с М. Ошурковым)
  — Омский хор
  — Праздник тканей (совм. с Г. Захаровой)
  — Флаг Спартакиады (совм. с Ю. Монгловским, Л. Михайловым)
  — На земле братской Болгарии (совм. с В. Киселёвым)
  — Встречи в Югославии (совм. с В. Трошкиным)
  — Пусть всегда будет дружба (совм. с Г. Захаровой)
  — Русское чудо (совм. с группой операторов)
  — Москва майская
  — Свет великой дружбы (совм. с М. Ошурковым)
  — На земле, в небесах и на море (совм. с группой операторов)
  — Парад Победы
  — Путь во льдах (совм. с Е. Яцуном)
  — Дорогой боевой славы (совм. с группой операторов)
  — Дорогой отцов
  — Великий праздник
  — Неделя в Великобритании (совм. с Г. Серовым)
  — Посланцы корейского народа в СССР (совм. с Б. Макасеевым) 
  — Хоккей—67. Вена (совм. с А. Кочетковым, Е. Федяевым)
  — В гостях у корейских друзей (совм. с П. Опрышко)
  — Верность интернационализму (совм. с А. Истоминым, В. Копалиным, Б. Небылицким, П. Опрышко)
  — Визит дружбы в Швецию (совм. с А. Савиным)
  — Во имя социализма, дружбы и мира (совм. с А. Истоминым, В. Копалиным, Б. Небылицким, П. Опрышко)
  — Отпор врагам социализма (совм. с А. Истоминым, В. Копалиным, Б. Небылицким, П. Опрышко) 
  — Визит Н. В. Подгорного в Монголию (совм. с А. Савиным)
  — Визит Н. В. Подгорного в Народную Корею (совм. с А. Савиным)
  — Парламентарии Камеруна в СССР (совм. с М. Прудниковым)
  — Поход дружбы (совм. с П. Опрышко)
  — Сокровища села Вани
  — Солдаты мира (совм. с А. Кочетковым, М. Поповой)
  — Люди земли
  — Мир в этот день
  — Интеграция
  — Солдаты мира
  — Авиасалон—73 (совм. с группой операторов)
  — Воля, смелость, мастерство
  — Репортаж из Суэцкого залива
  — СССР — США: диалог во имя мира (совм. с И. Бганцевым, В. Грезиным, А. Кочетковым, В. Микошей, Г. Монгловской, Е. Федяевым)
  — Трагедия Чили
  — Баян
  — ГАБТ — 200-й сезон
  — Илья Глазунов
  — Обвинение
  — Балет ГАБТ
  — Родословная подвига (совм. с группой операторов)
  — Трудовая вахта
  — Заветная стезя (совм. с А. Киселёвым, А. Колобродовым)
  — Олимпийские стрелы
  — Олимпийский праздник
  — О спорт, ты — мир! (совм. с группой операторов)
  — Стрелки Олимпиады

 Режиссёр
  — Международная ярмарка в Дамаске
  — По Сирии
  — Спортсмены одного корабля
  — От Москвы до Диксона
  — Отец великана
  — Разговор после фильма
  — Сокровища села Вани
  — Балет ГАБТ

Награды и премии 
орден Красной Звезды (16 октября 1944)
 орден Красной Звезды (12 октября 1945)
 медаль «За победу над Японией» (1945)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за фильм «Обновление земли» (1949)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1969)
 медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (1970)
 Государственная премия СССР (1978) — за съёмки киножурнала «Фитиль»
 орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Репортаж из Суэцкого залива — Киселёв С. на YouTube

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Персоналии:ЦСДФ
Члены Союза кинематографистов СССР
Участники советско-японской войны (СССР)